

Введение 

Порядок старшинства () военных наград США определяет размещение наград при совместном ношении нескольких наград. Каждый из видов Вооружённых сил США устанавливает свой собственный порядок старшинства наград, который приводится в руководствах по ношению униформы соответствующего вида вооружённых сил.

Военнослужащим США разрешено ношение ряда гражданских (невоенных) наград и наград иностранных государств. Эти награды также включаются в порядок старшинства наград, приводимый в руководствах, однако их ношение на военной униформе возможно только при наличии хотя бы одной американской военной награды.

В общем случае применяется следующий порядок старшинства наград:

 Персональные военные награды США (федеральные военные награды и награды видов вооруженных сил)
 Американские коллективные награды воинских частей (подразделений)
 Персональные гражданские (невоенные) награды США
 Американские медали кампаний, медали и ленты за службу, в том числе награды Торгового флота США.
 Иностранные военные награды

Для эквивалентных наград применяется следующее общее правило определения порядка старшинства:
 в порядке старшинства конкретного вида вооруженных сил награда данного вида вооружённых сил рассматривается как старшая по отношению к эквивалентным наградам других видов вооруженных сил;
 если среди эквивалентных наград имеется награда Министерства обороны или награда Объединённого командования (), то используется следующий порядок старшинства: 1 — награда Министерства обороны (награда Объединённого командования), 2 — награда вида вооруженных сил, устанавливающего правила порядок старшинства, 3 — награды прочих видов вооружённых сил.

Медали военных наград располагаются при ношении на левой стороне груди и располагаются в порядке возрастания старшинства: справа налево (от груди в направлении левого плеча), при ношении медалей в несколько рядов, старшие медали располагаются выше младших. Планки с лентами наград в большинстве случаев также на левой стороне груди, в порядке старшинства справа налево и сверху вниз. В ряде случаев руководства видов вооружённых сил предусматривают ношение планок на правой стороне груди с расположением наград в порядке старшинства: справа налево (от правого плеча в направлении груди) и сверху вниз. Особенности ношения наград отмечены в следующих далее таблицах старшинства наград по видам вооруженных сил.

Подробнее о правилах ношения наград см.: Правила ношения военных наград США

Порядок старшинства наград в Армии США 

Порядок старшинства наград, принятый в Армии США, приводится согласно Руководству AR 670-1 «Армейская униформа. Внешний вид и порядок ношения», которое определяет перечень наград, разрешённых для ношения на униформе военнослужащих Армии США.

Порядок старшинства наград в ВВС США 

Порядок старшинства наград, принятый в Военно-воздушных силах США, приводится согласно Инструкции ВВС AFI36-2903 «Унифома и внешний вид личного состава Военно-воздушных сил», которая определяет перечень наград, разрешённых для ношения на униформе военнослужащих Армии США.

Порядок старшинства наград в Военно-морских силах США 

Порядок старшинства наград, принятый в Военно-морских силах США, приводится согласно Руководству ВМС США NAVPERS 15665I «Правила ношения униформы», которое определяет перечень наград, разрешённых для ношения на униформе военнослужащих Военно-морских сил США

Порядок старшинства наград в Корпусе морской пехоты США 
Порядок старшинства наград, принятый в Корпусе морской пехоты США, приводится согласно Руководству Корпуса морской пехоты MCO P1020.34G «Правила ношения униформы», которое определяет перечень наград, разрешённых для ношения на униформе военнослужащих Военно-морских сил США

Порядок старшинства наград в Береговой охране США 

Порядок старшинства наград, принятый в Береговой охране США, приводится согласно Руководству COMDTINST M1650.25D «Медали и награды», которое определяет перечень наград, разрешённых для ношения на униформе военнослужащих Береговой охраны

См. также 
 Военные награды США

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Военные награды США
Награды США